Ruchen ist der Name

 eines Grates am Berg Glärnisch () in der Schweiz
 des Berges Gross Ruchen () in der Schweiz
 des Berges Ruchen (), höchste Erhebung der Belchenflue, bei Hägendorf in der Schweiz
 des  hohen Hauptgipfels des Mürtschenstocks in der Schweiz
 eines  hohen, auch Foostock genannten Berges in der Schweiz

Siehe auch:
 Ruchenköpfe